Флаг муниципального образования «Ключинский сельсовет» Ачинского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 сентября 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7190.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба МО „Ключинский сельсовет“ в голубом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В четверочастном лазоревом и серебряном щите, в каждой части бьющий из сердца щита фонтан из струй переменных цветов, вписанных по сторонам частей».

Символика 
Флаг разработан на основе герба МО «Ключинский сельсовет».

Посёлок Ключи образован в 1932 году при создании свинплемсовхоза. До 1972 года посёлок входил в состав Заворовского сельского совета, а 27 сентября 1972 года решением Красноярского краевого совета депутатов трудящихся Заворовский сельский совет был переименовал в Ключинский с центром в посёлке Ключи.

Символика фигур флага многозначна.

Своё название посёлок получил от многочисленных ключей, которые бьют к югу от села и собираются в небольшую речку. Изображение стилизованных фонтанов символизирует ключи (родники) и, таким образом, отражает название муниципального образования, делая композицию флага гласной.

Родник — традиционный символ энергии, жизненных сил, обновления и очищения. Четыре родника выходящие из центра полотнища подчёркивают то, что родники (ключи) не только отражены в названии, но и важны для обеспечения водой местных жителей.

Родники уложены в крест — традиционный символ христианской веры, возрождения, равновесия, духовного роста.

Струи родников образуют цветок — символ красоты, весны, радости, юности.

Фонтаны образуют своими струями восемь стилизованных сердец, символизирующих людей, своими деяниями прославивших малую Родину далеко за её пределами.

Четырёхчастное деление полотнища — аллегория транспортных артерий пролегающих через территорию Ключинского сельсовета.

Единое полотнище флага, соединённое из частей — аллегория муниципального образования, в которое входит ряд населённых пунктов.

Чередование белых и голубых частей образно отражает смену четырёх времён года.

Сочетание белого и голубого цвета — аллегорическое отражение богатой природы Красноярского края. Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и чистых водоёмов.

Примечания